Tersono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tersono, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Tersono, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar